Riverside es el nombre de varias localidades en el estado de Oregón:

 Riverside (condado de Clackamas, Oregón)
 Riverside (condado de Columbia, Oregón)
 Riverside (condado de Linn, Oregón)
 Riverside (condado de Malheur, Oregón)
 Riverside (condado de Umatilla, Oregón)
 Riverside (condado de Yamhill, Oregón)